Змагання з одиночного фігурного катання серед жінок на зимових Олімпійських іграх 1994 року (Ліллегаммер, Норвегія) пройшли 23 та 25 лютого на ковзанці Палацу спорту Нордлюсгаллен (м. Гамар).

Медалісти

Результати

Посилання 
 Результати на сайті В. Соловйова
 Результати в жіночому одиночному катанні на сайті eskatefans.com
 Результати на сайті Sports-reference.com